Stagonostromella är ett släkte av svampar. Stagonostromella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stagonostromella